Scott Smith, écrivain américain
 Scott Smith, bassiste du groupe Loverboy
 Scott Smith, réalisateur canadien de cinéma et de télévision
 Scott Smith, un joueur de football néo-zélandais, né en 1975